Морія — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Морія — фантастична країна гномів Середзем'я.
 Морія (Моріа) — у Біблії (Буття, розділ 22) — земля, на якій стоїть Храмова гора і на якій Авраам, випробовуваний Господом, мав принести у жертву свого сина Ісаака
 Морія — в Теософії один з "Вчителів Мудрості".

Див. також 
 Морія — психологічний стан людини, при якому відсутня критика.